Stay може значити:

Музика 

 Stay (пісня Hurts)
 Stay (пісня Tooji)
 Stay (пісня Ріанни)
 Stay (пісня Моніки Лінкіте)